Korrekturbegehren steht für:

 Fakultatives Referendum, eine spezielle Art von Volksbegehren
 eine spezielle Art eines Bürgerbegehrens